Schimmelbusch ist der Name folgender Personen:
 Alexander Schimmelbusch (* 1975), österreichischer Romanautor
 Curt Schimmelbusch (1860–1895), deutscher Chirurg
 Heinz Schimmelbusch (* 1944), deutsch-österreichischer Industriemanager
 Julius Schimmelbusch (1826–1881), Pionier des deutschen Hüttenwesens

Schimmelbusch bezeichnet auch:
 einen Wald im Remscheider Stadtteil Reinshagen